Mohammad Rateb Al-Dawud (Al-Ramtha, 1992. április 12. –) jordániai válogatott labdarúgó, a bahereini Hidd SCC középpályása.

Édesapja Rateb Al-Dawud, az Al-Ramtha SC és a jordán válogatott korábbi játékosa.

További információk 

1992-ben született személyek
Jordán labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek